Van Horn peut désigner :

Patronyme 
 Dave Van Horne, animateur de radio canadien connu pour avoir été la voix anglaise des Expos de Montréal pendant trente-deux années ;
 Johannes Van Horne (1621-1670), professeur d'anatomie hollandais, auteur avec le dessinateur Martin Zaagmolen (ou Marten Sagemolen) (1620c-1669) d'un Grand Atlas d'Anatomie, redécouvert en 2016 ;
 Ron Van Horne (1932-2017), homme politique provincial canadien
 William Cornelius Van Horne ( Chelsea, Illinois - , Montréal, Québec), homme d'affaires canadien d'origine américaine.

Toponymie 
 Van Horne, une ville du comté de Benton, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi 
 L'avenue Van Horne à Montréal.

Notes et références